Эван Бушар (; род. 20 октября 1999 в Оквилле, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз». Был выбран «Эдмонтоном» под 10-м общим номером на драфте НХЛ 2018 года.

Карьера

Клубная карьера 
Бшуар был выбран командой «Лондон Найтс» под 17-м номером на драфте OHL в 2015 году. В первом сезоне он в составе «рыцарей» стал чемпионом OHL и обладателем Мемориального кубка. В сезоне 2017/18 Эван стал капитаном команды, а по его окончании стал финалистом в борьбе за Макс Камински Трофи (приз лучшему защитнику OHL) и Ред Тилсон Трофи (приз самому ценному игроку OHL).

На драфте НХЛ 2018 «Эдмонтон Ойлерз» выбрали Бушара под 10-м номером, а затем подписали с ним трёхлетний контракт новичка .

25 октября 2018 года Бушар стал самым молодым в истории «нефтяников» защитником (за 5 дней до игры он отпраздновал девятнадцатилетие), отличившимся заброшенной шайбой. 2 ноября, проведя в составе «Эдмонтона» 7 матчей, Бушар вернулся в «Лондон Найтс». Там он отметился 16 голами и 53 очками за 45 встреч регулярного чемпионата и 21 очком в ходе плей-офф. Эван был награждён Макс Камински Трофи — призом лучшему защитнику Лиги Онтарио.

Карьера в сборной 
Бушар — участник молодёжного чемпионата мира 2019 в составе канадской сборной, вице-капитаном которой он являлся.

Статистика

Клубная

В сборной

Достижения 
 Макс Камински Трофи: 2019.
 Участник Матча всех звезд АХЛ: 2020.

Примечания

Ссылки 
 Эван Бушар / Проспект ушедший в «Эдмонтон» под общим 10-м номером

Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки «Бейкерсфилд Кондорс»
Хоккеисты Канады
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»